La gare Deux-Montagnes est une gare du Réseau de transport métropolitain située dans la ville du même nom où passe le train de banlieue de la ligne Deux-Montagnes.

La gare est fermée en 2020 afin de permettre la réalisation du Réseau express métropolitain dont elle en deviendra une station.

Correspondances

Autobus

Exo Laurentides

Autres sociétés d'autobus 
 Oka Express : circuit 70 Oka – Deux-Montagnes (Site officiel).

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Agence métropolitaine de transport – Gare Deux-Montagnes

Gare dans les Laurentides (région administrative)
Deux-Montagnes (municipalité régionale de comté)
Réseau express métropolitain